Posh est un terme anglais signifiant chic, bourge. Il désigne également :

 Posh Spice, surnom de Victoria Beckham lorsqu'elle appartenait au girl group des Spice Girls. Elle est encore appelée Posh dans la presse people de nos jours.
 Posh, ancien titre de The Riot Club, film britannique de Lone Scherfig,  sortie en 2014.